Блез Епму Мендоу (; род. 2 января 1985) — камерунский боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой и тяжёлой весовых категориях. Участник Олимпийских игр (2012) в любителях.

Карьера 
На чемпионате мира 2011 года в Баку участвовал в весовой категории свыше 91 кг. Во второй круг вышел за счёт дисквалификации чеха Доминика Мушила, однако проиграл в следующем круге украинцу Роману Капитоненко.

На Олимпиаде 2012 года выступал в весовой категории свыше 91 кг. На первом круге уступил марокканцу Мохамеду Арджауи (8-15).

Сразу после поражения в данном бою был в числе семи камерунских спортсменов, исчезнувших из олимпийской деревни.

Примечания

Ссылки 
 
 Б. Епму на сайте Летних Олимпийских игр 2012 года
 Б. Епму на сайте AIBA

Боксёры Камеруна
Боксёры 2010-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 2012 года